Distretto di Ih-Uul – distretto delle provincia del Hôvsgôl, in Mongolia
 Distretto di Ih-Uul – distretto delle provincia dell'Uvs, in Mongolia